Jenofonte puede referirse a:
Pseudo-Jenofonte (s. V a.C.), autor desconocido
Jenofonte, hijo de Eurípides (480 a. C.-429 a. C.), general ateniense en la guerra del Peloponeso
Jenofonte de Corinto (c. 464 a. C.), corredor olímpico
Jenofonte (426 a.C.-355 a. C.), escritor, historiador, filósofo, general y terrateniente ateniense
Jenofonte Ikarios (f. 404 a. C.), mártir de la democracia ateniense
Jenofonte el Egeo de Menefilos (c. 380 a. C.), atleta olímpico 
Jenofonte el Egeo (c. 60 a. C.), atleta olímpico 
Jenofonte (arquitecto) (s. IV a. C.), antiguo arquitecto griego de Atenas
Jenofonte de Atenas (escultor) (s. IV a. C.), escultor griego 
Jenofonte de Paros, escultor griego
Jenofonte Lampsakinos (s. II a. C.), geógrafo griego
Gaius Stertinius Jenofonte (c. 10 a. C.-54 d. C.), médico del emperador romano Claudio 
Jenofonte de Éfeso (s. III), escritor griego
Claudio Jenofonte (s. III), gobernador romano de Gran Bretaña
Jenofonte (mozaizista) (s. IV), supuesto mozaizista romano
Jenofonte de Constantinopla, (fl. c. 510), senador en Constantinopla, padre de Arcadio y Juan
Jenofonte Naxios, escultor griego